Édouard André (kunstverzamelaar) (1833-1893), een Frans kunstverzamelaar
 Édouard André (landschapsarchitect) (1840-1911), een Frans landschapsarchitect